Davids alcippe (Alcippe davidi) is een zangvogel uit de familie Alcippeidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 2 ondersoorten:
 A. d. schaefferi: zuidelijk China en noordelijk Vietnam.
 A. d. davidi: centraal en het oostelijke deel van Centraal-China.

Externe link
Avibase

Alcippeidae
IUCN-status niet geëvalueerd
Dier uit het Oriëntaals gebied
Dier uit het Palearctisch gebied